Geschiedenis van de spelcomputer (eerste generatie) (1972-1980)
 Geschiedenis van de spelcomputer (tweede generatie) (1976-1984)
 Geschiedenis van de spelcomputer (derde generatie) (1983-1992)
 Geschiedenis van de spelcomputer (vierde generatie) (1987-1996)
 Geschiedenis van de spelcomputer (vijfde generatie) (1993-2000)
 Geschiedenis van de spelcomputer (zesde generatie) (1998-2004)
 Geschiedenis van de spelcomputer (zevende generatie) (2004-2010)
 Geschiedenis van de spelcomputer (achtste generatie) (2011-heden)
 Geschiedenis van de spelcomputer (negende generatie) (2020-heden)

Zie ook 
 Lijst van spelcomputersystemen, een overzicht van de verschillende generaties
 Noord-Amerikaanse videospelrecessie (1983)